Bild est un nom commun et un nom propre germaniques qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Bild est un mot neutre allemand qui signifie « image ».

Patronyme 

 Harry Bild, joueur de football professionnel suédois ;
 Martial Bild, homme politique et journaliste français.

Cinéma 
 Das wandernde Bild, film muet allemand de Fritz Lang sorti en 1920.

Médias 
 Bild, quotidien allemand qui a la plus forte diffusion en Allemagne ;
 Auto Bild, magazine automobile allemand.

Autres 
 Bild Lilli, poupée mannequin allemande.
 BILD-GÜZ, association consacrée au développement de la coopération franco-allemande.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme allemand